Мохолл () — город в штате Северная Дакота, США, административный центр округа Ренвилл. По состоянию на 2013 год, численность населения составляла 819 человек.

История 
Город был основан в 1901 году бизнесменом из города Дулута М. О. Холлом. Город первоначально назывался Холл, но был переименован в 1902 году, так как город с таким названием в штате Северная Дакота уже был. С 1910 года бессменно является столицей округа Ренвилл.

Географическое положение 
Мохолл расположен в 224 км севернее столицы штата Северная Дакота, города Бисмарк. Климат влажный континентальный, с теплым летом и холодной зимой.

Население 
Расовый состав согласно оценкам Бюро переписи населения США на 2010 год:

 белые — 95,7 %
 латиноамериканцы − 1,3 %
 индейцы, алеуты и эскимосы — 1,1 %
 две и более национальностей — 1,1 %
 другие расы — 0,4 %
 афроамериканцы — 0,3 %
 азиаты — 0,1 %

Гендерный состав 49,7 % мужчин и 50,3 % женщин. Средний возраст населения составляет 44,8 года.

Образование и культура 
В городе расположены:

Экономика 
Наибольшая занятость населения в сферах: сельское хозяйство, нефтегазодобывающая промышленность, здравоохранение, строительство и образование.

Инфраструктура

Здравоохранение и медицина 
В городе расположены:
 Мемориальный медицинский центр Ренвилла-Ботино
 Общество добрых самаритян г. Мохолл

Транспорт 
 Железнодорожная станция
 Муниципальный аэропорт Мохолла

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Северной Дакоты
Окружные центры Северной Дакоты
Населённые пункты округа Ренвилл (Северная Дакота)